Acta (document), document de caràcter oficial que declara la condició legal d'una persona o institució, com l'acta de diputat que reben els parlamentaris electes en alguns països.
 Acta (reunió), document que recull els punts discutits i els acords adoptats en una reunió d'una assemblea o òrgan col·legiat per donar-los validesa, com les reunions d'un parlament, ajuntament o comunitat de veïns.
 Acta Diurna, recull oficial que anotava els esdeveniments diaris a l'antiga Roma.
 Acta Senatus, diari de sessions del senat romà.
 Acta Sanctorum, col·lecció de llibres sobre els sants de l'església catòlica.
 Actes (reunió acadèmica) d'una reunió científica, conferència, congrés o jornades, recullen un resum dels treballs presentats i, a vegades, el contingut dels mateixos.
 Acta Única Europea, un dels tractats internacionals que defineixen l'organització i funcionament de la Unió Europea
 ACTA (Anti-Counterfaiting Trade Agreement) o Acord Comercial per a la Lluita contra la Falsificació, acord internacional per a la protecció de la propietat intel·lectual.